Jussi Makkonen (né le  à Turku) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière en SM-liiga avec le TPS Turku. Il intègre l'effectif du HPK Hämeenlinna en 2007. En 2009, il tente l'aventure du Dinamo Minsk dans la Ligue continentale de hockey mais après avoir été prêté au club affilié du HK Chahtsyor Salihorsk, il décide de partir au Frölunda HC.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| TPS Turku|| SM-liiga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2004-2005|| TuTo Turku|| Mestis || 29|| 6|| 3|| 9|| 22|| || || || || 
|-
| TPS Turku|| SM-liiga|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| TPS Turku|| SM-liiga|| 55|| 5|| 11|| 16|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| TPS Turku|| SM-liiga|| 56|| 10|| 10|| 20|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2007-2008|| TPS Turku|| SM-liiga|| 30|| 5|| 3|| 8|| 10|| || || || || 
|-
| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 12|| 1|| 6|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 57|| 27|| 32|| 59|| 24|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Dinamo Minsk|| KHL || 17|| 2|| 5|| 7|| 10|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK Chahtsyor Salihorsk|| Ekstraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC|| Elitserien || 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 20|| 7|| 8|| 15|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| rowspan=2|2010-2011|| JYP Jyväskylä || SM-liiga|| 30|| 7|| 8|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TPS Turku || SM-liiga|| 26|| 1|| 4|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Tappara || SM-liiga|| 60|| 7|| 26|| 33|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Tappara || SM-liiga|| 51|| 8|| 9|| 17|| 30|| 14|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014|| LeKi || Mestis || 6|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Blues Espoo || Liiga|| 41|| 6|| 13|| 19|| 16|| 7|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2014-2015 || Blues Espoo || Liiga || 43 || 7 || 18 || 25 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|rowspan=2|2015-2016 || Blues Espoo || Liiga || 34|| 3|| 3|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TPS Turku || Liiga|| 20 || 6 || 7 || 13 || 6 || 8 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2016-2017 || Ässät || Liiga || 42 || 8 || 19 || 27 || 16|| 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2017-2018 || Ässät || Liiga || 45|| 9|| 14|| 23|| 16|| 7|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2018-2019 || Ässät || Liiga || 60|| 4|| 7|| 11|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || KH GKS Katowice || PHL || 46|| 11|| 19 || 30|| 12|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0

Au niveau international 

| 2005 || Finlande || CM Jr. ||5||2||2||4||8|| de l'élite

Références 

Joueur international finlandais de hockey sur glace
Naissance en avril 1985
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du TuTo Turku
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Tappara
Joueur du Lempäälän Kisa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Naissance à Turku
Joueur de l'Ässät Pori
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara